Андрей Константинович Погребков (р. 18.09.1946, Ленинград) — российский математик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Отдела теоретической физики Математического института им. В. А. Стеклова РАН.

Биография 
В 1964 г. поступил на физический факультет ЛГУ, после второго курса перевёлся в МГУ, окончил университет (1970) и аспирантуру Отдела квантовой теории поля Математического института им. В. А. Стеклова (1973). В 1974 г. защитил диссертацию на тему «Взаимодействующие и асимптотические поля в двумерных моделях квантовой теории поля».

С 1973 г. работает в Отделе теоретической физики МИАН (МИРАН), с 1986 ведущий научный сотрудник.

Докторская диссертация: «О взаимодействии частиц и полей в классической теории поля» (1984).

Научные интересы 
 теория многомерных интегрируемых уравнений и теория соответствующих задач рассеяния;
 метод расширенной резольвенты дифференциального оператора с переменными коэффициентами;
 теория рассеяния в случае потенциалов неубывающих на пространственной бесконечности;
 теория рассеяния на ненулевом фоне и алгоритм построения иерархий интегрируемых уравнений, ассоциированных с данным линейным дифференциальным оператором;
 обобщения теории рассеяния на случай сингулярных потенциалов;
 дискретные интегрируемые модели; теория ячеистых автоматов;
 связь интегрируемости с коммутаторными тождествами;
 квантовые интегрируемые модели;
 фермионизация.

Библиография 
Автор более 100 научных работ.
Полный список публикаций http://www.mi-ras.ru/index.php?c=pubs&id=13595&showmode=years&showall=show&l=0

Наиболее цитируемые:
 M. Boiti, F. Pempinelli, A. K. Pogrebkov, Prinari B., «Extended resolvent and inverse scattering with an application to KPI», Integrability, topological solitons and beyond, J. Math. Phys., 44:8 (2003), 3309-3340
 А. К. Погребков, «Бозон-фермионное соответствие и квантовые интегрируемые и бездисперсные модели», УМН, 58:5(353) (2003), 163—196
 М. Бойти, Ф. Пемпинелли, А. К. Погребков, Б. Принари, «Преобразования Бэклунда и Дарбу для нестационарного уравнения Шрёдингера», Математическая физика. Проблемы квантовой теории поля, Сборник статей. К 65-летию со дня рождения академика Людвига Дмитриевича Фаддеева, Тр. МИАН, 226, Наука, М., 1999, 49—71
 М. Бойти, Ф. Пемпинелли, А. К. Погребков, Б. Принари, «К теории обратной задачи рассеяния для двумерных неубывающих потенциалов», ТМФ, 116:1 (1998), 3—53
 M. Boiti, F. Pempinelli, Pogrebkov A., «Properties of solutions of the Kadomtsev-Petviashvili I equation», J. Math. Phys., 35:9 (1994), 4683-4718
 M. Boiti, F. Pempinelli, Pogrebkov A., «Solutions of the KPI equation with smooth initial data», Inverse Problems, 10:3 (1994), 505—519
 M. Boiti, F. Pempinelli, A. K. Pogrebkov, «Some new methods and results in the theory of (2+12+1)-dimensional integrable equations», ТМФ, 99:2 (1994), 185—200
 M. Boiti, F. Pempinelli, A. K. Pogrebkov, Polivanov M. C., «Resolvent approach for the nonstationary Schrödinger equation», Inverse Problems, 8:3 (1992), 331—364
 M. Boiti, F. Pempinelli, A. K. Pogrebkov, M. K. Polivanov, «Resolvent approach for two-dimensional scattering problems. Application to the nonstationary Schrödinger problem and KPI equation», Theoret. and Math. Phys., 93:2 (1992), 1200—1224
 M. Boiti, F. Pempinelli, A. K. Pogrebkov, Polivanov M. C., «New features of Bäcklund and Darboux transformations in 2+12+1 dimensions», Inverse Problems, 7:1 (1991), 43—56
 Arkadiev V. A., A. K. Pogrebkov, Polivanov M. C., «Inverse scattering transform method and soliton solutions for Davey-Stewartson II equation», Phys. D, 36:1-2 (1989), 189—197
 Arkad’ev V. A., A. K. Pogrebkov, Polivanov M. C., «Closed string-like solutions of the Davey-Stewartson equation», Inverse Problems, 5:1 (1989), L1—L6
 Jorjadze G. P., A. K. Pogrebkov, Polivanov M. C., Talalov S. V., «Liouville field theory: IST and Poisson bracket structure», J. Phys. A, 19:1 (1986), 121—139
 A. K. Pogrebkov, «Singular solitons: an example of a sinh-Gordon equation», Lett. Math. Phys., 5:4 (1981), 277—285
 Г. П. Джорджадзе, А. К. Погребков, М. К. Поливанов, «Сингулярные решения уравнения □φ+(m2/2)expφ=0◻φ+(m2/2)exp⁡φ=0 и динамика особенностей», ТМФ, 40:2 (1979), 221—234

Достижения 
Участие в международных конференциях с приглашенными докладами:
 «Nonlinear physics: theory and experiment», Италия, г. Галлиполи, с 2000 г., каждые два года.
 «Selected Topics of Modern Mathematical Physics», Международный математический институт им. К.Эйлера, Санкт-Петербург, 2005 г.
 «Классические и квантовые интегрируемые системы» (CQIS), Россия, поочередно ОИЯИ (Дубна) и ИФВЭ (Протвино).

Личная жизнь 
Семья: жена, двое детей.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hse.ru/data/2012/11/21/1248141932/Погребков%20CV%20+%20LP.pdf
 http://www.mathnet.ru/person13595